La S.S.D. a r.l. Varazze 1912 Don Bosco è una società calcistica di Varazze, in provincia di Savona.

Storia
La società nasce nel 1912 come Varazze FBC. Ha partecipato a numerosi campionati arrivando fino alla Serie C.

Negli anni novanta la fusione con l'altra squadra locale, il G.S. Don Bosco Varazze, ha portato alla attuale denominazione sociale. In occasione della fusione i colori storici sociali (neroazzurri) sono stati affiancati al giallo dei Salesiani. Nei suoi trascorsi il Varazze ha annoverato tra le proprie file giocatori quali Maurizio Turone (nel Don Bosco) e Giuseppe Recagno.

Nell'estate 2013 il Varazze Don Bosco rileva il titolo sportivo della Polisportiva Sassello, permettendo alla compagine rivierasca di poter disputare il campionato di Promozione. Nello stesso campionato la squadra si salva ai play-out contro il San Cipriano di Genova, ma l'anno successivo, ai play-out contro il Borzoli, Varazze perde e retrocede nel campionato di Prima Categoria. Nella stagione 2015-2016 il Varazze Don Bosco partecipa al campionato di Prima Categoria Ligure al termine del quale ottiene la promozione ai play-off contro la Ronchese. Tale vittoria gli permette di partecipare al campionato di Promozione Ligure. La stagione seguente, nata sotto buoni auspici, purtroppo, causa una serie di inconvenienti e rivoluzioni a livello societario, termina con la retrocessione nella Prima Categoria.

Il campionato 2017-2018, che ha visto il Varazze Don Bosco protagonista nel girone C della Prima Categoria Ligure, verrà ricordato per la fantastica cavalcata compiuta dalla squadra. Ultima alla 8ª giornata con 4 punti, ha inanellato una serie di vittorie consecutive che le hanno permesso di raggiungere la testa della classifica e vincere il girone, tornando di diritto in Promozione, campionato più consono alla sua storia calcistica. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla tenacia di mister Calcagno e del suo staff, a un gruppo eccezionale di ragazzi che lo hanno sempre seguito, anche nei momenti di difficoltà e al lavoro oscuro del DG Tabacco insieme ai suoi collaboratori. Da non dimenticare che questa stagione è stata la prima vinta senza bisogno di passare dalla lotteria dei play-off, sotto la gestione del Presidente Camogli.

La stagione seguente vede la riconferma di tutto lo staff tecnico e l’ingresso di Davide Alvino, nuovo Direttore Sportivo. La squadra non subisce radicali cambiamenti. Forte dell’ottimo campionato svolto l’anno precedente, vengono inseriti giocatori d’esperienza e alcuni giovani pronti per disputare la categoria. Tra alti e bassi viene raggiunta la matematica salvezza alla penultima giornata con la vittoria del derby contro la Polisportiva Celle Ligure.

Nell'estate 2022 il Varazze Don Bosco si fonde con il Celle Riviera Calcio e diventa Celle Varazze FBC. I nuovi colori sociali sono il bianco e il blu e la squadra partecipa al campionato di Promozione.

Cronistoria

Palmarès

Competizioni regionali

1957-1958 (girone A)

1983-1984 (girone A), 2003-2004 (girone A)

1997-1998 (girone B), 2017-2018 (girone C)

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1974-1975, 1989-1990 (girone A), 1991-1992 (girone A), 2007-2008 (girone A)

Statistiche

Partecipazioni ai campionati

Note

Collegamenti esterni

Varazze Don Bosco
Sport a Varazze